Benson est un nom propre anglo-saxon.

Patronyme 

 Ada Benson (1840-1882), directrice d'école britannique ;
 Amber Benson (née en 1977), actrice, écrivaine, réalisatrice et productrice américaine ;
 Ambrosius Benson (?-1550), peintre flamand d'origine lombarde ;
 Annette Benson (1897-1979), actrice anglaise ;
 Arthur Christopher Benson (1862-1925), universitaire britannique ;
 Ashley Benson (née en 1989), actrice et mannequin américaine ;
 Ben Benson (1915-1959), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Bernard Benson (1922-1997), inventeur et écrivain britannique ;
 Breanne Benson (née en 1984), actrice pornographique albanaise ;
 Brendan Benson (né en 1970), chanteur, musicien et compositeur américain ;
 Cedric Benson (1982-2019), joueur américain de football américain ;
 Clyde Benson (1881-1947), acteur américain du muet ;
 Constance Benson (1860-1946), actrice britannique ;
 Constantine Walter Benson (1909-1982), ornithologue britannique ;
  ;
 Edward Frederic Benson (1867-1940), écrivain britannique, fils d'Edward White Benson ;
 Edward White Benson (1829-1896), archevêque de Cantorbéry ;
 Ezra Taft Benson (1899-1994), président de l'Église mormone ;
 Frank Weston Benson, (1862-1951), peintre américain ;
 George Benson (né en 1943), guitariste, chanteur, et compositeur américain de jazz ;
 Herbert Benson (1935-2022), professeur américain de médecine ;
 Ivor Benson (1907-1993), journaliste sud-africain ;
 James Rea Benson (1807-1885), homme politique canadien en Ontario ;
 Jodi Benson (née en 1961), actrice américaine ;
 Joe Benson (né en 1988), joueur de baseball américain ;
 Johanna Benson (née en 1990), athlète paralympique namibienne ;
 Keith Benson (né en 1988), joueur américain de basket-ball ;
 Kent Benson (né en 1954), joueur américain de basket-ball ;
 Kris Benson (né en 1974), joueur américain de baseball ;
 Laura Benson (né en 19?), actrice anglaise ;
 Lucille Benson (1914-1984), actrice américaine ;
 Manuel Benson (né en 1997) footballeur belge ;
 Margaret Benson (1865-1916), égyptologue britannique
 Margaret Jane Benson (1859-1936), botaniste et universitaire britannique ;
 Martin Benson (1918-2010), acteur britannique ;
 Mina Benson Hubbard (1870-1956), exploratrices canadienne ;
  (1977-), réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Nicholas Benson (né en 1964), lithographe américain ;
 Nick Benson (né en 1994), acteur américain ;
 Raymond Benson (né en 1955), écrivain américain ;
  (1936-2005), chanteur et compositeur américain ;
 Richard Benson (1955-2022), chanteur et personnage médiatique italien ;
 Robby Benson (né en 1956), acteur, réalisateur, scénariste, producteur et compositeur américain ;
 Robert Hugh Benson (1871-1914), prêtre et écrivain britannique, fils d'Edward White Benson ;
 Sally Benson (1897-1972), scénariste américaine ;
 Stéphanie Benson (né en 1959), écrivaine britannique ;
 Tom Benson (1927-2018), homme d'affaires américain ;
 Wendy Benson (né en 1971), actrice américaine ;
  (1803-1870), malacologiste britannique.

Toponyme

États-Unis 
 Benson, ville de l'Arizona ;
 Benson, ville de Caroline du Nord ;
 Benson, village du comté de Woodford, dans l'Illinois ;
 Benson, ville, chef-lieu du comté de Swift dans le Minnesota ;
 Benson, ville du comté de Hamilton, dans l'État de New York ;
 , localité du comté de Somerset en Pennsylvanie ;
 Benson, ville d'Utah ;
 Benson, ville du Vermont ;

Royaume-Uni 
 Benson, village de l'Oxfordshire.

Hydronyme 

 lac Benson, lac de Californie, aux États-Unis.

Autres 
 , série télévisée américaine (1979-1986)
 Benson, carpe célèbre au Royaume-Uni

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis